МТІ — Массачусетський технологічний інститут
 «MTI», (вимовляється Ем-Ті-А́й) ТзОВ — українська компанія, багатопрофільний ІТ-холдинг, один з найбільших гравців ринку інформаційних технологій України.